Skadören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Skadören, Nykarleby, Österbotten, 
 Skadören, Vasa, Österbotten, 
 Skadören, Malax, Österbotten,

Se även
Skagören

Robotskapade Finlandförgreningar